Rozgrywki chorwackiej pierwszej ligi w sezonie 2009/2010 są dziewiętnastymi w historii. W rozgrywkach bierze udział szesnaście drużyn, w tym cztery, które awansowały z drugiej ligi – Istra 1961, NK Karlovac, Lokomotiva Zagrzeb i Međimurje Čakovec. Rozpoczęły się 24 lipca 2009 roku, a zakończą w maju 2010 roku. Obrońcą tytułu mistrzowskiego była drużyna Dinamo Zagrzeb i po raz kolejny w tym sezonie udało się jej zostać mistrzem Chorwacji.

Drużyny

Stadiony i trenerzy

Tabela 

||rowspan=9 style="background-color:white;"|

Wyniki

Najlepsi strzelcy 
 18 bramek
  Davor Vugrinec ()

 17 bramek
  Senijad Ibričić (Hajduk Split)

 15 bramek
  Asim Šehić (Istra 1961)

 14 goals
  Nino Bule ()
  Mario Mandžukić (Dinamo)

 13 bramek
  Bojan Golubović ()
  Pedro Morales (Dinamo)

 11 bramek
  Milan Badelj ()
  Miljenko Mumlek ()
  Ermin Zec ()

Przypisy 

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Chorwacji
2009 w piłce nożnej
2010 w piłce nożnej